A 3900-as jelzésű autóbuszvonal Sátoraljaújhely és környékének egyik helyközi járata, amit a Volánbusz Zrt. lát el Sátoraljaújhely vasútállomás és Hollóháza között, útvonalára számos kistelepülést is felfűz.

Közlekedése 

A járat a Sátoraljaújhelyi járás székhelyének, Sátoraljaújhelynek a forgalmas vasútállomását köti össze az ország egyik legészakibb településével, Hollóházával (egyes járatok csatlakoznak az érkező és induló vonatokra). A 3901-es, 3903-as és a 3905-ös busz is a két település közt közlekedik, de Pálháza után más útvonalon közelítik meg Hollóházát. Egyes járatai először Füzérre, majd utána Pusztafaluba térnek be, míg más járatai először érintik utóbbi települést. (A Pusztafalu és Füzér közti úton nem jár busz.) A vonalat Pálházán osztják ketté, mivel itt futnak össze a Bózsva-völgy útjai. Napi fordulószáma viszonylag magasnak mondható, de a teljes útvonalat kevés indítás járja végig.

A járat egy része lefedi az egykori Hegyközi Kisvasút útvonalát.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Sátoraljaújhely, vasútállomásvégállomás||78
|align=left|
|-
|1|| Sátoraljaújhely, Kossuth utca 33.; 40.||77
|align=left|
|-
|2|| Sátoraljaújhely, Hősök tere||76
|align=left|
|-
|3|| Sátoraljaújhely, Vasvári Pál utca||75
|align=left|
|-
|4|| ||74
|align=left|
|-
|5|| Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 70., 51.||73
|align=left|
|-
|6|| Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 138., 91.||72
|align=left|
|-
|7|| Sátoraljaújhely, torzsás||71
|align=left|
|-
|8|| Sátoraljaújhely (Rudabányácska), Fő utca||70
|align=left|
|-
|9|| Sátoraljaújhely, torzsás||69
|align=left|
|-
|10|| Sátoraljaújhely, TESCO||68
|align=left|
|-
|11|| Sátoraljaújhely, Mezőgép Vállalat||67
|align=left|
|-
|12|| Sátoraljaújhely (Széphalom), autóbusz-váróterem||66
|align=left|
|-
|13|| Alsóregmeci elágazás||65
|align=left|
|-
|14|| Mikóháza, temető||64
|align=left|
|-
|15|| Alsóregmec, Szabadság u.||63
|align=left|
|-
|16|| Felsőregmec, iskola||62
|align=left|
|-
|17|| Alsóregmec, Szabadság u.||61
|align=left|
|-
|18|| Mikóháza, temető||60
|align=left|
|-
|19|| Mikóháza, vegyesbolt||59
|align=left|
|-
|20|| Vilyvitányi elágazás||58
|align=left|
|-
|21|| Vilyvitány, temető||57
|align=left|
|-
|22|| Vilyvitány, tűzoltószertár||56
|align=left|
|-
|23|| Vilyvitány, forduló||55
|align=left|
|-
|24|| Vilyvitány, tűzoltószertár||54
|align=left|
|-
|25|| Vilyvitány, temető||53
|align=left|
|-
|26|| Vilyvitányi elágazás||52
|align=left|
|-
|27|| Vilyipuszta bejárati út||51
|align=left|
|-
|28|| Füzérradvány, kastélykerti elágazás||50
|align=left|
|-
|29|| Kovácsvágási elágazás||49
|align=left|
|-
|30|| Kovácsvágás, Fő út 19.||48
|align=left|
|-
|31|| Kovácsvágás, községháza||47
|align=left|
|-
|32|| Vágáshuta, autóbusz-forduló||46
|align=left|
|-
|33|| Kovácsvágás, községháza||45
|align=left|
|-
|34|| Kovácsvágás, Fő út 19.||44
|align=left|
|-
|35|| Kovácsvágási elágazás||43
|align=left|
|-
|36|| Pálháza, iskola||42
|align=left|
|-
|37|| Pálháza, forduló||41
|align=left|
|-
|38|| Pálháza, iskola||40
|align=left|
|-
|39|| Pálháza, autóbusz-váróterem||39
|align=left|
|-
|40|| Füzérradvány, Kossuth utca||38
|align=left|
|-
|41|| Pálháza, autóbusz-váróterem||37
|align=left|
|-
|42|| Pálháza, ipartelep bejárati út||36
|align=left|
|-
|43|| Pálháza, ipartelep forduló||35
|align=left|
|-
|44|| Kishuta, kőkapui elágazás||34
|align=left|
|-
|45|| Kishuta, vegyesbolt||33
|align=left|
|-
|46|| Nagyhuta, autóbusz-forduló||32
|align=left|
|-
|47|| Kishuta, vegyesbolt||31
|align=left|
|-
|48|| Kishuta, kőkapui elágazás||30
|align=left|
|-
|49|| Pálháza, ipartelep forduló||29
|align=left|
|-
|50|| Pálháza, ipartelep bejárati út||28
|align=left|
|-
|51|| Pálháza, autóbusz-váróterem||27
|align=left|
|-
|52|| Pálháza, városháza||26
|align=left|
|-
|53|| Füzérkajatai elágazás||25
|align=left|
|-
|54|| Füzérkajata, autóbusz-váróterem||24
|align=left|
|-
|55|| Füzérkajatai elágazás||23
|align=left|
|-
|56|| Filkeháza, községháza||22
|align=left|
|-
|57|| Füzéri elágazás (Dobogó)||21
|align=left|
|-
|58|| Füzér, Petőfi utca||20
|align=left|
|-
|59|| Füzér, községháza||19
|align=left|
|-
|60|| Füzér, Petőfi utca||18
|align=left|
|-
|61|| Füzéri elágazás (Dobogó)||17
|align=left|
|-
|62|| Pusztafalu, Fő utca 6.||16
|align=left|
|-
|63|| Pusztafalu, vegyesbolt||15
|align=left|
|-
|64|| Pusztafalu, Fő utca 6.||14
|align=left|
|-
|65|| Füzéri elágazás (Dobogó)||13
|align=left|
|-
|66|| Füzér, Petőfi utca||12
|align=left|
|-
|67|| Füzér, községháza||11
|align=left|
|-
|68|| Füzér, Petőfi utca||10
|align=left|
|-
|69|| Füzéri elágazás (Dobogó)||9
|align=left|
|-
|70|| Füzérkomlós, nyíri elágazás||8
|align=left|
|-
|71|| Füzérkomlós, iskola||7
|align=left|
|-
|72|| Nyíri, községháza||6
|align=left|
|-
|73|| Füzérkomlós, iskola||5
|align=left|
|-
|74|| Füzérkomlós, nyíri elágazás||4
|align=left|
|-
|75|| Hollóháza, Károlyi utca 6.||3
|align=left|
|-
|76|| Hollóháza, Porcelángyár||2
|align=left|
|-
|77|| Hollóháza, Szent László út, autóbusz-fordulóvégállomás||1
|align=left|
|-
|78|| Hollóháza, iskola||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 
Menetrendi tájékoztató

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közlekedése